Madagascar ist die französische und englische Schreibweise der Insel Madagaskar und steht für:
 Madagascar, ein computeranimierter Film mit mehreren Fortsetzungen und Ablegern in Film und Fernsehen
 Madagascar (Computerspiel), ein Action-Adventure von 2005 basierend auf dem Film
 Madagascar (1609), ein im Jahre 1609 von Hieronymus Megiser veröffentlichtes Buch über die Insel Madagaskar

Schiffe:
 HMS Madagascar (1811), Fregatte der britischen Marine (1811–1819) und französischen Marine, als Néréide, (1809–1811)
 HMS Madagascar (1822), 46-Kanonen-Fregatte der britischen Marine (1822–1863)
 Madagascar (Schiff), britisches Handelsschiff

Siehe auch: